Stati Uniti d'America
Cross Plains – città della Contea di Robertson, Tennessee
Cross Plains – città della Contea di Callahan, Texas
Cross Plains – villaggio della Contea di Dane, Wisconsin